Gradnje (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Gradnje (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana